Судаки́ () — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш). На Дону и на побережье Азовского моря распространено местное название судака — сула́. От названия рыбы происходит ряд географических названий и фамилий — см. Саунагс (Латвия), Цандер.

Виды 
 Светлопёрый, или жёлтый, судак (Sander vitreus)
 Обыкновенный судак (Sander lucioperca)
 Канадский, или песчаный, судак (Sander canadensis)
 Морской судак (Sander marinus)
 Волжский судак, или берш (Sander volgensis)

Примечания 

 
Пресноводные рыбы
Промысловая рыба